Þverá, terme islandais signifiant en français « l'affluent », peut désigner :
 le Þverá, un cours d'eau d'Islande se jetant dans le Hvítá ;
 le Þverá, un cours d'eau d'Islande se jetant dans le Hvalfjörður ;
 le Þverá, un cours d'eau d'Islande constituant une diffluence du Markarfljót et un affluent de l'Ytri-Rangá ;
 le Þverá, un cours d'eau d'Islande se jetant dans le Skagafjörður.